Boby peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Boby, un village dans la voïvodie de Mazovie

Prénom
 Boby Lapointe (1922-1972), est un auteur-interprète français